Осада Потидеи:
 Осада Потидеи - осада Потидеи персидскими войсками во время Греко-персидских войн
 Осада Потидеи - осада Потидеи афинским войском во время Пелопоннесской войны

Осады по городам